Shasta (vulkaan), een Amerikaanse vulkaan
Shasta (frisdrank), een Amerikaans frisdrankmerk
Shasta (Narnia), een personage uit Narnia